Павильон штата Нью-Йорк — павильон в парке Флашинг-Медоус — Корона-парк в нью-йоркском боро Куинс, построенный для Всемирной выставки 1964 года.

Конструкция была спроектирована архитекторами Филипом Джонсоном,  и инженером Львом Цетлиным. В частности, Цетлин разработал проект эллиптического корпуса павильона, получившего название «Тент завтрашнего дня» (). Его крыша была выполнена из плексигласовых панелей, которые крепились к тросам, натянутым между шестнадцатью 31-метровыми железобетонными колоннами. На момент открытия павильона она являлась высочайшей в мире подвесной крышей. Её совокупный вес составлял 2000 тонн.

Рядом с «Тентом» расположены три башни высотой 18, 46 и 69 метров. В двух нижних башнях во время Всемирной выставки находились кафетерии, а на верхней была обзорная площадка. На них можно было подняться на капсульном лифте «Sky Streak», прикрепленном к самой высокой (западной) башне.

В павильоне выставлялись достижения штата Нью-Йорк. Так, в нём были представлены 8-метровый макет гидроэлектростанции на реке Святого Лаврентия и напольная карта штата площадью около 840 м², выполненная компанией Texaco. Кроме того, в павильоне был расположен комплекс «Театрама» (), в котором среди прочих выставлялись работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. Всего за время выставки павильон посетило 6 миллионов человек.

Башни павильона стали одним из ключевых мест в фильме «Люди в чёрном» 1997 года. Одна из площадок представлена в нём в качестве инопланетного корабля.

В 2009 году павильон был включён в Национальный реестр исторических мест США. Однако по состоянию на 2013—2014 годы он находился в плачевном состоянии.

Примечания 

Выставочные павильоны
Здания и сооружения Куинса
Здания и сооружения, построенные в 1964 году в США